Josep Torras puede hacer referencia a:

Josep Torras i Bages, obispo español.
Josep Torras i Sampol, político español.